Штеффі Граф була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Аманда Кетцер. Це був другий підряд головний турнір, на якому Кетцер перемогла Граф, перший - Відкритий чемпіонат Австралії 1997.

Іва Майолі виграла титул, у фіналі перемігши 1-шу ракетку світу Мартіну Хінгіс з рахунком 6–4, 6–2. Це буде єдиний фінал турніру Великого шолома за той рік, у якому Хінгіс не зможе перемогти, і це завадить їй здобути календарний Великий шолом.

Для Вінус Вільямс це був перший турнір Великого шолома, де вона змагалась в основній сітці.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1997 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1997 у тенісі
1997 у французькому спорті